История России. XX век — двухтомное издание, освещающее проблемы истории России с конца XIX по начало XXI века. Подготовлено группой из более чем сорока российских и зарубежных авторов под общим руководством доктора исторических наук, профессора Андрея Зубова. Летом 2016 года появилось второе, уже трёхтомное издание.

Концепция книги 
Андрей Борисович Зубов — ответственный редактор двухтомника «История России. XX век» (1 том: 1894—1939 и 2 том: 1939—2007). Авторский коллектив объединяет более 40 авторов из России и зарубежья.

Концепцию книги А. Б. Зубов представляет следующим образом:

Авторский коллектив 
Среди авторов значатся 42 эксперта, среди которых:
 к.и.н. К. М. Александров (доцент СПбГУ)
 историк С. С. Балмасов
 магистрант МГИМО (У) Н. А. Бобринский
 д.и.н. С. В. Волков (РГБ)
 к.и.н. И. И. Воронов (Абакан, доцент Хакасского университета)
 д.и.н., проф. Н. Л. Жуковская (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)
 к.и.н. А. В. Журавский (РГГУ)
 д.и.н., проф. А. Б. Зубов (МГИМО)
 аспирант МГИМО И. А. Зубова
 д.и.н. В. М. Зубок (профессор университета Темпл, Филадельфия)
 д.и.н. Б. С. Илизаров (директор Народного архива, Москва)
 д.филос.н. А. А. Кара-Мурза (Институт философии РАН)
 д.ю.н. М. А. Краснов (зав. кафедрой Высшей школы экономики)
 д.и.н. В. М. Лавров (зам. директора Института российской истории РАН)
 к.и.н. В. В. Лобанов (Институт российской истории РАН)
 к.и.н. И. В. Лобанова (Институт российской истории РАН)
 д.и.н. А. В. Панцов (профессор , Колумбус, штат Огайо)
 д.пол.н., акад. Ю. С. Пивоваров (директор ИНИОН РАН)
 филолог М. В. Славинский (Франкфурт-на-Майне)
 д.и.н. В. В. Согрин (профессор МГИМО)
 проф. В. Страда (Венецианский университет)
 Ph.D., проф. Н. А. Струве (профессор университета Париж 1)
 д.и.н. Леон-Габриэль Тайванс (профессор Латвийского университета)
 историк Н. Д. Толстой-Милославский (Лондон)
 д.ю.н. Т. И. Троянов (Женева)
 д.и.н., проф. С. Л .Фирсов (СПбГУ)
 к.и.н. В. Ж. Цветков (МПГУ)
 к.и.н. Ю. С. Цурганов (РГГУ)
 д.и.н. В. А. Шестаков (учёный секретарь Института российской истории РАН)
 д.фил.н. С. В. Шешунова (Международный университет природы, общества и человека «Дубна»)
 д.и.н. Р. М. Шукуров (исторический факультет МГУ)

А. Б. Зубов неоднократно подчёркивал, что именно он, как ответственный редактор, несёт ответственность за итоговый текст книги.

Изначально в подготовке книги активное участие принимал А. И. Солженицын, сотрудничество с ним продолжалось в течение полутора лет. Однако затем он прекратил поддержку этого проекта, дав следующие объяснения в письме А. Б. Зубову:
 Тем не менее, и часть критиков в откликах на двухтомник продолжают называть его «солженицынским», и некоторые из членов авторского коллектива ссылаются на вклад Солженицына и его солидарность с изданием.

Некоторые из членов авторского коллектива выражали своё критическое отношение к изданию в целом. Так, С. В. Волков следующим образом отозвался о книге в своем блоге:

Отзывы

Положительные 
Председатель Президиума СВОП, д.пол.н., декан факультета мировой экономики и мировой политики ГУ-ВШЭ, профессор, председатель клуба «Валдай» С. А. Караганов сказал о нём:

Заведующий кафедрой философии МГИМО, д.фил.н., профессор А. В. Шестопал так оценил книгу:

Архиепископ Виленский и Литовский Иннокентий (Васильев) на страницах «Журнала Московской патриархии» так отозвался о книге:

Отрицательные 
Профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО А. И. Подберёзкин и директор Дирекции информационно-издательских программ МГИМО А. В. Серёгин в своём комментарии по поводу презентации книги, размещённом на официальном сайте МГИМО, подчеркнули, что издание не имеет никакого отношения к МГИМО и его специалистами не рецензировалось. Отметив, что в наши дни в политических и научных кругах особенно остро стоит вопрос о фальсификации российской истории, наносящей ущерб интересам России, авторы комментария указывают на вскрывшиеся существенные изъяны в освещении и оценке событий предвоенной истории — в частности, роли Мюнхенского сговора. В заключение авторы пишут:

Как фактологическая сторона книги, так и её подходы (в частности, использование термина «советско-нацистская война») подверглись критике, в частности, кандидатов исторических наук из РИСИ Л. П. Решетникова и В. Д. Кузнечевского и А. Шишкова.

Доктора исторических наук М. И. Фролов и В. А. Кутузов, доценты Е. В. Ильин и В. В. Василик крайне критически оценили том учебника «История России. XX век: 1939—2007», отметив, что критериям научного исторического исследования он не соответствует.

26 апреля 2010 года в журнале «Эксперт» вышла статья С. Доронина «История фальсификатора», посвящённая книге «История России. XX век» и А. Б. Зубову. В ответ на критику «Эксперта» ответственный редактор книги Зубов выступил в защиту термина «советско-нацистская война». Часть утверждений о содержании книги, помещённых в «Эксперте», была признана судом не соответствующей действительности - 6 июня 2011 года Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда обязала редакцию журнала опубликовать «опровержение сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию Зубова А. Б.».

Доктор исторических наук А. И. Миллер вспоминал:

Научный сотрудник Германского исторического института Сергей Кудряшов в 2011 году (со ссылкой на карту, подготовленную военной инспекцией Третьего рейха для Адольфа Гитлера) посчитал неверный вывод книги «История России. XX век» о незначительности ущерба, причиненного советским партизанским движением деятельности немецкой оккупационной администрации:
 Нашумевшая книга Зубова, учебник по России, с правых позиций написанный — там написано, что партизаны не оказали никакого влияния — ни стратегического, никакого. Это неправда. Вот карта, специально немцами подготовленная для своего лидера — просто уничтожили целиком все. Экономическая жизнь практически не существовала по линии Восточного фронта. Эффект был колоссальный, они фактически парализовали поставки. Немцы внимательно все учитывали.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт книги
  Ссылки на рецензии, отклики и выступления авторов о книге
 Lennart Samuelson, Associate professor of economic history at the Stockholm School of Economics. Reflections on the historiography of a reactionary era. Balticworlds.com, 01.07.2010

Книги по алфавиту
Книги 2011 года
Русские исторические сочинения
Исторические сочинения XXI века
Книги по истории России